Холмский переулок:

 Холмский переулок — переулок в Кемерове
 Холмский переулок — переулок в Хабаровске
 Холмский переулок — переулок в Южно-Сахалинске

См. также 

 Холмская улица
 Холмский проезд — проезд в Новосибирске
 Холмский